Stranz ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Stranz, auch Franz Stranz (1893–1955), deutscher Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur
 Herbert Stranz (1930–2001), deutscher Architekt
 Herbert Schröder-Stranz (1884–1912), deutscher Offizier und Polarforscher
 Martin Stranz (1890–1976), deutscher Rechtsanwalt
 Steffen Stranz (* 1960), deutscher Judoka
 Ulrich Stranz (1946–2004), deutscher Komponist

Stranz ist der deutsche Name des Dorfes Strączno in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Strantz